Касьян Никитович Шевченко (19 февраля 1904 года, село Доброполье Александрийского уезда Екатеринославской губернии (ныне — Кировоградская область) — 23 июля 1995 года) — советский учёный в области механики, теории упругости и пластичности. Доктор физико-математических наук, профессор МИФИ.

Биография 
Родился в семье крестьян-бедняков, был двенадцатым ребенком, с сильным отрывом по возрасту от предыдущих детей.

Начальное образование получил в сельской школе, среднее образование — в «районном центре» городе Александрии, в педагогическом училище («учительской семинарии»).

По внеочередному набору поступил в Днепропетровский университет (в то время — Екатеринославский институт народного просвещения), на физико-математический факультет, не окончив среднего образования.

Окончил физико-математический факультет Днепропетровского университета (1929 ?), учился вместе и был дружен с известным впоследствии математиком Сергеем Михайловичем Никольским (1905—2012).

В 1932 году поехал в Москву, поступил в аспирантуру механико-математического факультета МГУ. Успел поступить туда через рабфак — в следующем году рабфак уже закрыли. Успешно окончил аспирантуру в 1936 году, защитил кандидатскую диссертацию. Был парторгом Института механики.

Получил направление во Владивосток — проректором по учебной работе в местный университет. Заведовал кафедрой механики на физико-математическом факультете, был деканом. После возвращения в Москву в конце 1938 года был принят на работу доцентом на кафедру теоретической механики в Бронетанковой Академии. В марте 1940 года был зачислен старшим научным сотрудником Института механики АН СССР. 19 октября 1941 года организовывал эвакуацию Института механики и Математического института АН СССР в Казань (в вагонах метро по железной дороге). В марте 1942 года в составе научной группы возвратился в Москву.

Защитил докторскую диссертацию (технических наук, 1948). Работал заместителем директора Института механики АН СССР, заведующим лабораторией. В декабре 1947 года по конкурсу прошёл на должность заведующего кафедрой теоретической механики МИФИ, заведовал ею до ликвидации кафедры в 1970-х. Работал профессором МИФИ до последних дней жизни.

Вошёл в Первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956).

Дочь Сильченко Ольга Касьяновна (12.04.1958, Москва), доктор наук, астроном, специалист по физике галактик.

Основные работы 
 К вопросу создания фундаментальной теории робота. М.: МИФИ, 1990.
 Основы математических методов в теории обработки металлов давлением. М.: Высшая школа. 1970. 351 с.
 Сборник задач по теоретической механике. М. 1966. 132 с.

Литература 
 Первый состав Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике. Составители А. Н. Богданов, Г. К. Михайлов / под редакцией д-ра физ.-мат. наук Г. К. Михайлова. — Москва: «КДУ», «Университетская книга», 2018. — 70 с. ISBN 978-5-91304-805-9

Примечания 

Механики СССР
Сотрудники Института механики АН СССР
Выпускники Днепровского национального университета
Члены КПСС
Преподаватели Дальневосточного государственного университета
Преподаватели Военной академии бронетанковых войск
Преподаватели МИФИ
Родившиеся в Александрийском уезде